Blauer Klaus steht für:

 Blauer Klaus, Spitzname eines Hochhauses in Schweinfurt, siehe Blaues Hochhaus
 Blauer Klaus, Spitzname eines 1909 gebauten Schwimmkrans, siehe SK 1 (Schiff)
 Der blaue Klaus, Nebenfigur zu Wum und Wendelin, siehe Wum (Zeichentrick) #Der blaue Klaus